Abatedouro
Ou ainda:
Estação Matadouro

Localidades
Matadouro (Chã Grande)
Matadouro (Nova Lima)
Matadouro (gíria)

Desambiguação